ICEP steht für:
 Institut zur Cooperation bei Entwicklungs-Projekten zur Armutsbekämpfung
 Independent Committee of Eminent Persons, siehe Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg
 Berliner Institut für christliche Ethik und Politik der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin

Abkürzung